Marangon (come il suo plurale Marangoni) è un cognome italiano che vanta la propria maggior diffusione in Veneto e nel Sud-Est e Sud del Brasile.

Il termine Marangon in lingua veneta e in lingua friulana significa letteralmente Falegname.

Persone 
 Carlo Marangon – musicista, compositore e cantautore italiano
 Carlos Eduardo Marangon detto Edu – calciatore brasiliano
 Daniele Marangon – pugile italiano
 Doniéber Alexander Marangon detto Doni – calciatore brasiliano, di ruolo portiere
 Fabio Marangon – calciatore italiano, attivo negli anni ottanta, fratello minore di Luciano
 Luciano Marangon – calciatore italiano, attivo negli anni settanta-ottanta, fratello maggiore di Fabio
 Nicola Marangon – calciatore italiano, attivo negli anni novanta
 Paolo Marangon – saggista italiano, studioso di storia del cristianesimo e di storia dell'educazione
 Paolo Marangon – sportivo, campione europeo 2010 e bronzo ai mondiali 2011 di kickboxing
 Emma Giulia Marangon - record societario juniores 1500 sl libero (nuoto) 2022